Estação Midland (TTC) - estação de metrô no Canadá

Localidades

Midland (Arkansas)
Midland (Dacota do Sul)
Midland (Maryland)
Midland (Michigan)
Midland (Ohio)
Midland (Pensilvânia)
Midland (Texas)

Desambiguações de topônimos